Tanoso – miasto w Regionie Brong-Ahafo w Ghanie
 Tanoso – miasto w Regionie Ashanti w Ghanie